Gaj (gromada w powiecie koneckim)
 Gaj (gromada w powiecie łęczyckim)

także:

 Gaj Mały (gromada) (powiat szamotulski)
 Gaj Nowy (gromada) (powiat łęczycki)
 Gaj Oławski (gromada) (powiat oławski)
 Gaj Wielki (gromada) (powiat szamotulski)